Поте́ц:

 «Потец» — текст Александра Введенского 1936—1937 годов.
 «Потец» — российский мультфильм 1992 года, экранизация одноимённого текста Александра Введенского.